est un astéroïde aréocroiseur découvert en 1993.

Description 
 a été découvert le  à l'observatoire Palomar, situé au nord de San Diego en Californie, par Eleanor Francis Helin.

Caractéristiques orbitales 
L'orbite de cet astéroïde est caractérisée par un demi-grand axe de , un périhélie de , une excentricité de 0,30 et une inclinaison de 20,12° par rapport à l'écliptique. Du fait de ces caractéristiques, à savoir un demi-grand axe inférieur à  et un périhélie compris entre 1,3 et , il croise l'orbite de Mars et est classé, selon la , comme astéroïde aréocroiseur (aréo venant de Arès).

Caractéristiques physiques 
 a une magnitude absolue (H) de 14,4 et un albédo estimé à 0,065.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (20001-21000)
 Astéroïde aréocroiseur

Références 

Objet céleste découvert en 1993
Objet céleste nommé par sa désignation provisoire
Astéroïde aréocroiseur
Objet céleste découvert par Eleanor F. Helin
Objet céleste découvert à l'observatoire Palomar